Solenofilomorpha är ett släkte av plattmaskar. Solenofilomorpha ingår i familjen Solenofilomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Solenofilomorpha